Stanin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Stanin, une gmina rurale ;
 Stanin, village et chef-lieu de la gmina de  même nom.